Les Élections régionales de 2009 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 2009) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

2009
Haute-Autriche
Politique en septembre 2009